Шанхай:

 Шанхай — город центрального подчинения КНР, крупнейший город Китая.
 Шанхай — городская гоночная трасса, расположенная в шанхайском районе Пудун.
 Шанхай — трасса Формулы-1, находится в Шанхае, Китай. Место проведения Гран-при Китая с 2004 года.
 Шанхай — фильм режиссёра Александра Баранова, 1996.
 Шанхай — фильм режиссёра Микаеля Хафстрема, 2010.
 Шанхай — фильм режиссёра Дакара Банержи, 2012.
 Шанхай — советская рок-группа.
 Шанхай — крупный район Актобе.